Blenheim peut désigner :

Localités

Blenheim (Blindheim en allemand) est le nom d'un petit village bavarois près de Höchstädt, où eut lieu en 1704 la bataille de Höchstädt (ou bataille de Blenheim).

Blenheim est une communauté dans la municipalité de Chatham-Kent en Ontario.

Blenheim, ville de l'État de New York.

Blenheim est une ville de la Nouvelle-Zélande situé dans l'île du Sud.

Autres 
 Le palais de Blenheim, à Woodstock, en Angleterre, où se sont disputés en 2005 les championnats d'Europe de concours complet d'équitation.
 Le Bristol Blenheim est un avion bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 On trouve parfois désigné par « abricot Blenheim » la variété d'abricots plus connue en France sous le nom de « Royal », « Muscat Royal » ou « Royal du Luxembourg ».
 Blenheim désigne également la robe de certaines races de chiens, notamment le King Charles Spaniel.

Voir aussi 
 Blindheim (homonymie)

Homonymie